Escuela Preparatoria Farragut (Farragut High School) puede referirse:
 Academia de Carreras Farragut en Chicago, Illinois
 Farragut High School (Tennessee)